station Antwerpen-Berchem, in de stad Antwerpen
station Berchem (Kluisbergen), in de gemeente Kluisbergen in Oost-Vlaanderen
station Berchem (Luxemburg), in Luxemburg
station Sint-Agatha-Berchem, in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem